Beristain est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :

 Gabriel Beristain (1955-), directeur de la photographie américain